Wilga peut désigner :

Toponymie

 dans la voïvodie de Petite-Pologne
la Wilga, rivière
dans la voïvodie de Mazovie
 la Wilga, rivière
 Wilga, gmina  
 Wilga, village  

 Wilga, ville d'Australie-Occidentale

 Wilga, village